Urania (muze), de muze van de astronomie uit de Griekse mythologie
Urania, een oceanide uit de Griekse mythologie
Urania (planetoïde), een planetoïde tussen de banen van Mars en Jupiter
Volkssterrenwacht Urania, een volkssterrenwacht in Hove bij Antwerpen
Urania (Wenen), een sterrenwacht in Wenen
Urania (Zürich), een sterrenwacht in Zürich
Uranium(IV)oxide of andere uraniumoxides, mineraal poeder gebruikt als nucleaire brandstof
Urania (motorfiets), een historisch Duits motorfietsmerk
Urania (Maastricht), ook N.V. Kunstzinn, tinfabriek van F. Regout
Urania (metrostation), een metrohalte in Wenen
Hr.Ms. Urania (1928), een opleidingszeilschip van de Nederlandse Koninklijke Marine
Zr.Ms. Urania (2004)
Urania (Louisiana), een plaats in de staat Louisiana in de Verenigde Staten
Urânia, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
Urania (roman), een roman van de Italiaanse schrijver Alessandro Manzoni
Urania Records, een platenlabel
Urania (geslacht), een geslacht van vlinders